Чой — река в России, протекает в Гайнском районе Пермского края.

География 
Устье реки находится в 86 км по правому берегу реки Лупья. Длина реки составляет 13 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от истока до водомерного поста у села Бондюг, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100112111100002096
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100209
 Код бассейна — 10.01.01.001
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Гайнского района
Притоки Лупьи (нижнего притока Камы)